Абакумова — женская форма фамилии .
 Абакумова, Варвара Фёдоровна (1925 — ?) — звеньевая колхоза «Вперёд», гор. Кизляр Грозненской области, Герой Социалистического Труда.
 Абакумова, Ирина Владимировна (род. 1961) — д.п.н., проф., чл.-корр. РАО.
 Абакумова, Мария Васильевна (род. 1986) — российская метательница копья.
 Абакумова, Надежда Романовна (1930—1998) — помощник мастера прядильно-ниточного комбината имени С. М. Кирова (Ленинград), Герой Социалистического Труда (1971).
 Абакумова, Наталья Алексеевна (род. 1955) — директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Другое 
 «Абакумова» — микрорайон на западе города Донецк.

 См. также 
 Абакумово